James Finlayson se poate referi la:

James Finlayson (preot)
James Finlayson (industriaș) (1771–1852), quaker scoțian care a dat startul revoluției industriale în Tampere (Finlanda)
James Finlayson (actor) (1887–1953), actor scoțian
James Finlayson (politician) (1823–1903), politician al Partidului Liberal Britanic
James Finlayson (martir), scoțian din secolul al XVI-lea, unul dintre martirii din Perth